Jacques Tourneur – regista e montatore francese naturalizzato statunitense
 Maurice Tourneur – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese naturalizzato statunitense
 Victor Tourneur – numismatico, storico ed etnologo belga